Carlos Estrada, een Colombiaanse voetballer en voetbaltrainer
Elise Estrada, een Canadese zangeres
Enrique Estrada, een Mexicaanse militair en politicus 
Erik Estrada, een Amerikaanse acteur
Genaro Estrada, een Mexicaanse politicus en schrijver
John Estrada, een Filipijnse acteur
Joseph Estrada, de 13de president van de Filipijnen
Marco Estrada, een Chileense voetballer 
Roy Estrada, muzikant
Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
A Estrada, een Spaanse gemeente
Estradasphere, een Amerikaanse band